Хемометрика (от  — «химия», и -metrics как в «эконометрике» или «психометрии») — раздел аналитической химии, ставящий целью получение химических данных с помощью математических методов обработки и добычи данных.

Хемометрический подход к анализу данных в последнее время все активнее применяется для решения различных задач. Основанная изначально для использования математических методов в химии, сейчас хемометрика широко используется и в смежных областях науки: физике, биологии, медицине, везде, где есть необходимость в анализе большого количества данных и поиске различного рода закономерностей.

Варианты определений 
Однозначного определения что же такое хемометрика на сегодняшний момент нет и вряд ли когда появится.

 Одно из наиболее популярных принадлежит Д. Массарту (D.L. Massart: Chemometrics: a textbook, Elsevier, NY, 1988) и звучит как:
 «Хемометрика — это химическая дисциплина, применяющая математические, статистические и другие методы, основанные на формальной логике, для построения или отбора оптимальных методов измерения и планов эксперимента, а также для извлечения наиболее важной информации при анализе экспериментальных данных»

 В проекте Устава Российского хемометрического общества даётся следующее определение хемометрики:
 «Хемометрика — это научная дисциплина, находящаяся на стыке химии и математики, предметом которой являются математические методы изучения химических явлений»

 В Aberystwyth Chemometrics предлагается более широкое определение:
 «Chemometrics is the discipline concerned with the application of statistical and mathematical methods to chemical data (Martens & Næs, 1989)»

 На WEB-site School of Chemistry at the University of Bristol имеется следующее определение:
 Chemometrics which is «the application of computational and mathematical methods to the solution of problems in chemical data analysis»

 Web-site Pacific Northwest Laboratories дает другое определение хемометрики:
 «Chemometrics is the science of relating measurements made on a chemical system or process to the state of the system via application of mathematical or statistical methods»

Суть и разделы

Ссылки 
 Хемометрика в России (Россия) 
 Хемоинформатика
Хемометрика и хемоинформатика: тематическая библиография, подготовленная Отделением ГПНТБ СО РАН

Аналитическая химия
Области применения статистики